cs - один из языковых кодов Чешского языка (čeština, český jazyk)
Cs — обозначение химического элемента цезий
 CS — сокращение от англ. CouchSurfing (одна из крупнейших гостевых сетей).
 Cave Story — компьютерная игра.
 ChanServ — сервис IRC для управления каналами.
 Counter-Strike — компьютерная игра.
 CS — отравляющее вещество, слезоточивый газ.
 CS — вариант обозначения сингла.
 CS — сокращение от англ. Computer Science (компьютерные науки, информатика).
 Adobe CS — пакет программ для компьютерного дизайна от компании Adobe Systems.
 C#
 Context Switch — переключение контекста в многозадачных операционных системах
 CS — сокращение от англ. centistoke. то есть рус. сСт = 1/100 от стокса (Ст, единица измерения вязкости).
.cs - бывший национальный домен верхнего уровня для Сербии и Черногории (статус: удалён)